Shivers – другий студійний альбом голландського трансового ді-джея та продюсера Арміна ван Бюрена. Виданий у 8 серпня 2005 року на музичному лейблі Armada Music.

Список треків 

Музичні альбоми 2005